Wolbert Smidt ist der Name folgender Personen:

* Wolbert G. C. Smidt (* 1966), deutscher Kulturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolbert Klaus Smidt (1936–2016), deutscher BND-Mitarbeiter und Publizist
 Wolbert Wolberts Smidt (1814–1859), deutscher Dichter, Organist und Lehrer